Бране Грубер (Љубљана, 30. септембар 1941) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1968. || Пета заседа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1972. || Кад дође лав || Шеф
|-
| 1976. || Беле траве || /
|-
| 1977. || Микеланђело Буонароти || /
|-
| 1977. || Срећа на ланцу || Тренер (као Бранко Грубар)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Неплодност || /
|-
| 1984. || Године одлуке || /
|-
| 1985. || Наш човек || /
|-
| 1986. || Време без бајки || /
|-
| 1987. || Деж (кратки филм) || /
|-
| 1987. || -{Fortunes of War}- (ТВ мини серија) || Имиграциони службеник
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст || /
|-
| 1989. || Кафе Асториа || Провокатор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || Операција Картиер || Лојзе
|-
| 1993. || -{Death Train}- (ТВ филм) || талац
|-
| 1998. || Социјализација бика || Професор Раисин (глас)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2000. || Вртицкарји (ТВ серија) || Полковник (2000-2003)
|-
| 2001. || Хлеб и млеко || Доктор
|-
| 2001. || Ода Прешерну || Секретар
|-
| 2003. || (А)Торзија (кратки филм) || /
|-
| 2005. || Одгробадогроба || Дедо
|-
| 2006. || Косилница || /
|-
| 2008. || Од електрицарја з љубезнијо (кратки филм) || /
|-
| 2008. || Страсти (ТВ серија)|| Бојан
|-
| 2008. || Морје в часу мрка || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2012. || Духец (ТВ мини серија)|| Старинар Змикавсек
|-
| 2016. || Усодно вино (ТВ серија)|| Грегор Миклавциц
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани